Alas y raíces puede designar a: 
Alas y raíces, álbum de Eros Ramazzotti de 2009
Alas y raíces, programa gubernamental de México dedicado a las infancias y juventudes